Карел Погорелец је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|5
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|7
|1
|8
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1962. || Тог лепог дана || Пецан
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Крчмар
|-
| 1966. || Амандус || Мршав човек
|-
| 1967. || В поту нашега образа (кратки филм) || /
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1975. || Прича о добрим људима || Јозеф
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци